Daping steht für:

 Daping (Liannan) (), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Liannan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daping (Malipo) (), eine Großgemeinde im Kreis Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daping (Meixian) (), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Meixian in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daping (Nanbu) (), eine Großgemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daping (Puning) (), eine Großgemeinde der Stadt Puning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daping (Rucheng) (), eine Großgemeinde im Kreis Rucheng in der chinesischen Provinz Hunan
 Daping (Wuchuan) (), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Daping (Xingning) (), eine Großgemeinde der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daping (Yongding) (), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yongding in der chinesischen Provinz Hunan
 Daping (Zhen’an) (), eine Großgemeinde im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Daping (Anxi) (), eine Gemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Daping (Anyue) (), eine Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daping (Li) (), eine Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Hunan
 Daping (Nankang) (), eine Gemeinde im Stadtbezirk Nankang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Daping (Nanxi) (), eine Gemeinde im Stadtbezirk Nanxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daping (Puge) (), eine Gemeinde im Kreis Puge in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daping (Shaoshan) (), eine Gemeinde der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Daping (Song) (), eine Gemeinde im Kreis Song in der chinesischen Provinz Henan
 Daping (Tianquan) (), eine Gemeinde im Kreis Tianquan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daping (Tongcheng) (), eine Gemeinde im Kreis Tongcheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Daping (Yuanyang) (), eine Gemeinde im Kreis Yuanyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daping (Pinggui) (), eine Nationalitätengemeinde der Yao im Stadtbezirk Pinggui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Daping (Wanshan) (), eine Nationalitätengemeinde der Dong, Tujia und Miao im Stadtbezirk Wanshan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Daping (Zhijin) (), eine Nationalitätengemeinde der Miao und Yi im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou
 Daping (Yuzhong) (), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuzhong der Stadt Chongqing in China
 Daping (Huanghua) (), ein Dorf in der Gemeinde Huanghua des Stadtbezirks Yiling der bezirksfreien Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei
 Daping (Shaoshan) (), ein Dorf in der Gemeinde Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan